

Фосторія — місто, штат Айова
 Фосторія — місто, штат Огайо
 Фосторія — переписна місцевість, штат Мічиган